Säbeltanz bezeichnet:

 Säbeltanz (Tanz), einen orientalischen Tanz
 Säbeltanz (Chatschaturjan), ein Musikstück aus dem Ballett Gayaneh von Aram Chatschaturjan

Siehe auch:
 Schwerttanz